10. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 24. listopadu – 4. prosince 1990 v Korejské republice. Mistrovství se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupily do semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále o titul, druzí o třetí místo, ostatní o další umístění. Týmy, které v základní skupině skončily na čtvrtém místě, hrály ve skupině 13. - 16. místo. Mistrem světa se stal tým Sovětského svazu.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále 
 SSSR -  Jugoslávie 	24:22

O 3. místo 
 NDR -  SRN 	25:19

O 5. místo 
 Rakousko -  Norsko 	23:19 (16:9)

O 7. místo 
 Rumunsko -  Čína	25:19 (13:10)

O 9. místo 
 Polsko -  Dánsko 	27:26

O 11. místo 
 Korejská republika -  Bulharsko	36:23

O 13. – 16. místo

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1990
Házená v Jižní Koreji
Sport v Soulu